A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a női 400 méteres gátfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 22-én és 23-án rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban. A győztes, a címvédő Zuzana Hejnová lett.

Előfutamok

Elődöntők

Döntő

Jegyzetek

Források
 Előfutamok
 Elődöntők
 Döntő

2015-ös atlétikai világbajnokság